USA:s damlandslag i fotboll () representerar USA i fotboll på damsidan. USA har sedan början av 1990-talet tillhört världseliten även om konkurrensen med åren ökat. Laget är det mest framgångsrika i internationell kvinnofotboll och har vunnit fyra Dam-VM i fotboll titlar och fyra olympiska guldmedaljer. Laget styrs av United States Soccer Federation.

Den 5 april 2017 nådde U.S. Women's Soccer och U.S. Soccer en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal som bland annat skulle leda till en löneökning.

Historik 
USA spelade sin första damlandskamp i fotboll i Jesolo i Italien den 18 augusti 1985, där man förlorade med 0–1 mot Italien.

Huvudtränare 
Från och med den 5 augusti 2021.

Denna statistik är hämtad från engelska wikipedia

Laguppställning
Följande spelare utsågs för vänskapsmatcherna mot Paraguay den 16 och 21 september 2021.

Landskamper och mål är aktuella från och med 21 september 2021, efter matchen mot Paraguay.

Se även 
 USA:s herrlandslag i fotboll
National Women's Soccer League
Fotboll i USA

Källor

Externa länkar 
  Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - USA:s damlandskamper i fotboll

Landslag startade 1985
Fotboll i USA
Fotbollslandslag
Fotboll